El término pantano puede referirse a:
 un pantano, zona de aguas estancadas y poco profundas, en la cual crece una vegetación acuática a veces muy densa;

Humedales y embalses 
 Parque Nacional Pantano Hasties, parque nacional en Queensland, Australia.
 Parque Nacional Pantano de la Cesta, parque nacional en Nueva Gales del Sur (Australia), ubicado a 558 km al norte de Sídney.
 Pantanos de Centla, extensión de tierras bajas y humedales, que se ubica en el estado mexicano de Tabasco, y que es el humedal más extenso de Norteamérica.
 Arroyo_Pantanoso
 Pantanos de Vasiugán, una de las zonas pantonosas mayores del mundo, situada entre los ríos Obi e Irtysh, en territorio que se encuentra en los óblasts de Novosibirsk, de Omsk, y de Tomsk, en la Federación Rusa.
 Refugio de vida silvestre Pantanos de Villa, área natural protegida del distrito de Chorrillos, provincia de Lima, en Perú.
 Pantano de Foix, en la comarca catalana del Alto Panadés, en España.
 Pantano del Tranco, en la zona del alto Guadalquivir, en España.
 Pantano de Puentes, situado en la pedanía de La Tova, municipio de Lorca, región de Murcia (la presa se halla situada en el río Guadalentín).
 Pantano de Cubillas o Embalse del Cubillas, en los términos municipales de Albolote y de Atarfe, en la provincia de Granada, en Andalucía, España.
 Pantano de El Pintado, pantano del río Viar situado en el norte de la provincia de Sevilla, en el municipio de Cazalla de la Sierra.
 Pantano de Benínar, situado en la provincia de Almería (España), y que está alimentado por las aguas del Río Grande de Adra.
 Pantano de Asmat, zona húmeda en la costa sur de Nueva Guinea, que se encuentra dentro de lo que hoy es la provincia de Papúa en el este de Indonesia.
 Pantano de Nariva, humedal más grande de agua dulce en Trinidad y Tobago.
 Pantano de Alarcón, obra de ingeniería hidroeléctrica construida en el curso alto del río Júcar.
 Pantano de Búbal, embalse español situado en el pirenaico Valle de Tena (Huesca), que recoge las aguas del río Gállego, afluente del río Ebro, además de las de otros pequeños arroyos y torrentes descendientes de las montañas aledañas.

Medios masivos de comunicación, literatura, y personajes ficticios 
 El Pantano, serie de televisión española producida por BocaBoca, y emitida por Antena 3 en el año 2003.
 El Pantano, episodio de Avatar: la leyenda de Aang.

Divisiones administrativas 
 El Pantano, corregimiento del distrito Santa Fe, en la provincia de Veraguas, en Panamá.

Personas 
 Giorgio Pantano, piloto de carreras italiano.
 Jarlinson Pantano, ciclista colombiano.

Otros casos (miscelánea) 
 Batalla del Pantano de Vargas, enfrentamiento armado de fecha 25 de julio de 1819, entre las tropas independentistas y las tropas realistas, durante la campaña libertadora por la independencia de Colombia.
 Lanceros del Pantano de Vargas, monumento en el departamento de Boyacá, en Colombia, como homenaje a la Batalla del Pantano de Vargas.